

Numismatica
Grosz – frazione centesimale dello złoty polacco
Grosz – nome polacco del grosso, moneta medievale

Persone
Dezső Grósz (1898-1970) – calciatore ungherese
George Grosz (1893-1959) – pittore tedesco
Károly Grósz (1930-1996) – politico ungherese